HMS Norfolk ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Royal Navy, en honor al Duque de Norfolk o al condado de Norfolk. El lema de estps buques es  Serviens servo ("sirviendo, preservo").

 HMS Norfolk fue un navío de línea de tercera clase y 80 cañones botado en 1693. Fue reconstruido en 1728, y renombrado HMS Princess Ameliaen 1755. fue usado para servicios en puerto desde 1777 y transferido para servicios privados en 1788.
 HMS Norfolk fue un navío de línea de tercera clase y 74 cañones botado en 1757 y desguazado en1774.
 HMS Norfolk fue un crucero de clase County botado en 1928 y desguazado en  1950.
 HMS Norfolk fue un destructor de clase County botado en 1967. fue vendido a  Chile en 1982, donde fue renombrado Capitán Prat.  Fue dado de baja en 2006 donde fue vendido para desguace.
 HMS Norfolk fue una fragata Type 23 o clase Duke botada en 1987. Fue dada de baja en 2004 y vendida a Chile, donde fue renombrada Almirante Cochrane (FF-05) en 2006.

Véase también
Otros buques nombrados Norfolk:
 Norfolk (balandra) de 1798 utilizada por Matthew Flinders para circunnavegar la Tierra de Van Diemen probando la existencia del estrecho de Bass.
 Norfolk (bergantín) de 1797
 El buque de defensa armado Norfolk que sirvió en la Royal Navy desde 1807 hasta 1812, capturando un buque privado francés.

Nombres de buques británicos